Die Open de Franche-Comté 2003 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. März 2003 in Besançon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Besançon